'''Народный комиссариат финансов''':
** Народный комиссариат финансов БССР
** Народный комиссариат финансов РСФСР
** Народный комиссариат финансов СССР
** Народный комиссариат финансов Татарской АССР